Die Basketball-Afrikameisterschaft 1974, die siebte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 5. und 15. April 1974 in Bangui, Zentralafrikanische Republik statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Zentralafrikanische Republik, die zum ersten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Senegal geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Dahomey, Tansania und Zaire teil.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5 

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Die Zentralafrikanische Republik qualifizierte sich durch den Sieg für die Basketball-Weltmeisterschaft 1974 in Puerto Rico.

Weblinks 
FIBA-Archiv

1974
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1974
Sportveranstaltung in der Zentralafrikanischen Republik
Sport (Bangui)